Myint ist ein Name folgender Personen:
 Daw Yin Yin Myint (* 1955), myanmarische Diplomatin und Botschafterin
 Myint Swe (* 1951), myanmarischer Politiker und seit 2021 amtierender Präsident
 Nant Yin Yin Myint, myanmarische Sportlerin
 Win Myint (* 1951), myanmarischer Politiker und bis 2021 Präsident